К 30 годам Арнольд Шварценеггер стал миллионером. Его состояние умножилось благодаря удачным вложениям. О своих учителях он говорит так: «Я научился бизнесу благодаря целому параду учителей, которые направляли меня… от Милтона Фридмана до Дональда Трампа… и, сейчас, Леса Векснера и Уоренна Баффета. Я научился одной или двум вещам благодаря Планете Голливуд, в том числе и тому, когда нужно уйти! И я ушёл!».
В автобиографии Шварценеггер пишет, что ещё в школе он сильно интересовался таким предметом школьной программы, как бизнес. Впоследствии он пишет, что «я постарался, чтобы мои мечты были выгодными»; второе место на конкурсе «Мистер Олимпия» в 1967 году он использовал в целях рекламы, увеличив количество посетителей своего тренажёрного зала в Мюнхене от 70 до 200.

Старт 

В 1968 он совместно с Франко Коломбо открыл строительный бизнес (компания Pumping Bricks), который сильно разросся после землетрясения 1971 года в Лос-Анджелесе. Прибыли были использованы для создания бизнеса по почтовым рассылкам инвентаря и инструкций по бодибилдингу и фитнесу (компания Pumping Iron Productions).

Недвижимость 

Доходы, в свою очередь, были использованы для торговли недвижимостью; первый дом был куплен за 10 тыс. долл. В 1983 году совместно с партнёром Элом Эрингером начинает покупать недвижимость в Денвере. Предполагалось строительство торгово-развлекательного комплекса, которое дало определённую прибыль, однако в полной мере не было реализовано. Затем Арнольд вкладывается в торговый молл в Колумбусе, Огайо, и покупает значительную долю в инвестиционной компании Dimensional Fund Advisors. Шварценеггеру принадлежит также недвижимость в Южной Калифорнии, включая офисные здания в Сан-Диего, купленные в 2000.

Индустрия развлечений 

«Железному Арни» принадлежит концерн Oak Productions, который специализируется в индустрии развлечений. Он был основан в 1977 году, и находится в Санта-Монике, Калифорния. Эта компания продюсировала комедию 1993 года «Последний киногерой»; через неё проходят все отчисления Шварценеггеру с продаж фильмов, видеоигр, комиксов и др.

См.

В 1977 Арнольд Шварценеггер совместно с Джо Голдом, бывшем владельцем клуба Gold’s Gym, основали фитнес-клуб Worlds Gym.

В 1992 Шварценеггер со своей женой открыли ресторан «Schatzi On Main» в Санта-Монике. Слово «Schatzi» буквально переводится с немецкого, как «маленькое сокровище», используется аналогично «дорогая», «милая». В 1998 они продали этот ресторан.

Экс-терминатору принадлежит компания Pumping Iron America Inc, организовывающая конкурсы «Арнольд Классик», и другие события в мире бодибилдинга. Также его собственностью является Fitness Publications Inc, распространяющая книги Арнольда по бодибилдингу.

Акции 

Он владеет акциями таких компаний как Pfizer, Target, Wal-Mart, Starbucks, Weight Watchers, Cisco Systems, Coca-Cola и Pepsi-Cola на сумму от 100 тысяч до 1 миллиона долларов (в общей сложности, владеет акциями 100 компаний, 19 из которых оцениваются более чем в 1 млн долл).

Авиабизнес 

Арнольду принадлежит компания Legend International Air, которая сдаёт авиакомпании Singapore Airlines в аренду самолёт Боинг 747, купленный за 133 млн долл у самих же Singapore Airlines. В 2006 году эта сделка стала объектом для расследования по подозрению в уходе от уплаты налогов.

Неудачные коммерческие предприятия 

К числу неудачных коммерческих предприятий Арнольда относится покупка в 1972 с партнёром земли около Лос-Анджелеса в расчёте на строительство аэропорта; однако, аэропорт построен не был.

Он становится одним из основателей сети ресторанов «Планета Голливуд» в начале 2000-х годов, однако затем продаёт свою долю, заявив, что компания не имеет того успеха, на который он надеялся; бизнес оказался коммерчески неуспешным.

Некоторые вложения в акции также оказались неудачными: Global Crossing (компания обанкротилась), AOL, Philip Morris.

Активы 

Активы (net worth) Арнольда Шварценеггера на 2000 год оценивались в 200 млн долл. Согласно налоговой декларации звезды за 2000 год, он заработал за этот период 31 млн долл, и заплатил с этого дохода 11,1 млн долл подоходного налога.

Говоря о своих деньгах, Арнольд заметил: «Деньги не делают вас счастливым. У меня сейчас 50 миллионов, но я чувствовал себя таким же счастливым, когда у меня было 48».

Благотворительность 

Шварценеггер жертвует значительные суммы на благотворительность; до 5 млн долл было пожертвовано на олимпийские игры среди инвалидов Special Olympics, Детский фонд Нельсона Манделы, Фонд жертв 11 сентября. Католическому архиепископу Лос-Анджелеса он пожертвовал дом ценой в 2 млн долл.

Примечания

Ссылки 
 RBC
 Коммерсант

Арнольд Шварценеггер